La sesta edizione de I migliori anni è andata in onda dal 19 gennaio al 23 marzo 2013 per nove puntate in prima serata su Rai 1 e Rai HD con la conduzione di Carlo Conti e la partecipazione di Pamela Camassa e Nino Frassica. In diretta dallo Studio 5 della Dear di Roma con la scenografia disegnata da Mimma Aliffi e la regia di Maurizio Pagnussat.

Il programma
Quest'edizione, dichiaratamente ispirata a Canzonissima, storico programma RAI, prevede la gara fra otto cantanti fissi che eseguono una cover, mentre ognuno di loro (uno a settimana) ha modo di cimentarsi con un inedito. Le esibizioni sono votate da tre giurie: una giuria demoscopica composta da cento ragazzi in studio, un campione di cinquanta giurati in collegamento ogni puntata dalla sede RAI di una città diversa e infine coloro che esprimono il voto sul sito internet ufficiale del programma (questi ultimi hanno un'intera settimana di tempo per votare).

Cast

Concorrenti

Uomini
Luca Barbarossa
Marco Masini
Povia
Enrico Ruggeri

Donne 
Alexia
Karima
Mietta
Paola & Chiara

Dettaglio delle puntate

Prima puntata
Data: sabato 19 gennaio 2013
Ospiti: Massimo Ranieri, Keith Emerson, Dionne Warwick, Alberto Tadini, Bonnie Tyler, Adriano Pappalardo, Totò, Gina Lollobrigida, Nino Buonocore, Baccara
Canzonissima:

Inedito: Povia con Siamo italiani

Seconda puntata 
Data: sabato 26 gennaio 2013
Ospiti: Patty Pravo, Righeira, Alphaville, Michele, Chic, Claudia Cardinale, Domenico Modugno, Los Marcellos Ferial, Arnold Schwarzenegger, Howard Jones, Michele Pecora
Canzonissima:

Inedito: Luca Barbarossa con Barbera e champagne

Terza puntata 
Data: sabato 2 febbraio 2013
Ospiti: Ornella Vanoni, Inger Nilsson, Electric Light Orchestra, Giuliano e i Notturni, Alighiero Noschese (che imita Brigitte Bardot), Homo Sapiens, Black, Sandra, Claudio Amendola, Silvana Pampanini
Canzonissima:

Inedito: Mietta con Tutto in un attimo

Quarta puntata 
Data: sabato 9 febbraio 2013
Ospiti: Orietta Berti, Anna Oxa, Francesco De Gregori, Limahl, London Beat, Valeria Rossi, David Soul  e Paul Michael Glaser, Alessandro Siani, Christian De Sica
Canzonissima:

Inedito: Karima con Honey Moon

Quinta puntata 
Data: sabato 23 febbraio 2013
Ospiti: Al Bano, Gino Paoli, Mick Hucknall, Dado Moroni, Patrick Juvet, Mungo Jerry, Syria, Gabriele Cirilli, Sandra Milo
Canzonissima:

Sesta puntata 
Data: sabato 2 marzo 2013
Ospiti: Peppino Di Capri, Pooh, Fiordaliso, Viola Valentino, Il Volo, Raimondo Vianello, Ugo Tognazzi, Jimmy Bo Horne, F.R. David, Enzo Decaro, Lino Banfi
Canzonissima:

Inedito: Paola & Chiara con Stai dove sei

Settima puntata 
Data: sabato 9 marzo 2013
Ospiti: Marcella Bella, Little Tony, Gigi D'Alessio, Lucio Battisti, Nik Kershaw, Rocco Granata, Pippo Baudo, Raoul Bova
Canzonissima:

Inedito: Alexia con Io no

Ottava puntata 
Data: sabato 16 marzo 2013
Ospiti: Renato Zero, Matia Bazar, Dik Dik, Gianni Pettenati, Maggie Reilly, Rosanna Fratello, Jim Diamond
Canzonissima:

Inedito: Marco Masini con Io ti volevo

Nona puntata 
Data: sabato 23 marzo 2013
Ospiti: Iva Zanicchi, Gilbert O'Sullivan, Drupi, Claudio Bisio, Ugo Tognazzi, Nek, Elisabetta Viviani, Gibson Brothers, Kid Creole & The Coconuts
Canzonissima - Finale:

Inedito: Enrico Ruggeri con Diverso dagli altri. 
Vincitore di Canzonissima: Marco Masini con Cosa resterà degli anni '80

Ascolti

Note

 06